Scottish Open 2019 – ósmy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2019/2020. Rozegrany został w dniach 9–15 grudnia 2019 roku w Emirates Arena w Glasgow (Szkocja).

Nagrody 
Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 7500 £
Runda 3: 4000 £
Runda 2: 3000 £

Najwyższy break turnieju: 5000 £

Łączna pula nagród: 405 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 143, 135, 124, 119, 118, 100  Jack Lisowski
 142, 124, 108, 100  David Gilbert
 139, 100  Joe Perry
 137, 125  Graeme Dott
 136, 101  Yan Bingtao
 135, 132, 120, 117  Mark Selby
 134, 132, 128  Chris Wakelin
 132, 118, 104, 100  Ding Junhui
 132, 102  Kyren Wilson
 129, 124, 123, 105  Liam Highfield
 129, 106  Ryan Day
 128, 109, 108, 103  Xiao Guodong
 128  Robert Milkins
 127  Kurt Maflin
 126, 100  Stephen Maguire
 124, 121, 104, 102  Mark Allen
 124  Adam Stefanów
 123, 113, 111, 111, 110, 109, 106  Ronnie O’Sullivan

 123, 109  John Higgins
 120  Chen Feilong
 119, 104  Marco Fu
 119  Hossein Vafaei
 119  Lu Ning
 118, 101  Gary Wilson
 118  Allister Carter
 115, 112  Yuan Sijun
 115  Sam Baird
 114  Thepchaiya Un-Nooh
 112  Matthew Stevens
 111, 102, 101  Judd Trump
 106  Stuart Carrington
 105, 102  Neil Robertson
 105  Jimmy Robertson
 103  Chen Zifan
 103  Tom Ford
 101  Luca Brecel

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Scottish Open 2019 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

2019
2019 w Wielkiej Brytanii
Sport w Glasgow
2019 w snookerze